

Persone

Lucidi
 Alessandro Lucidi – montatore e regista italiano
 Enrico Lucidi – direttore della fotografia italiano
 Evaristo Lucidi – cardinale italiano
 Fabio Lucidi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marcella Lucidi – politica italiana
 Maurizio Lucidi – regista, montatore e sceneggiatore italiano
 Stefano Lucidi – politico italiano

Lúcidi
 Daisy Lúcidi – attrice, conduttrice radiofonica e politica brasiliana

Altro
 I Lucidi – commedia scritta a Firenze nel 1549 da Agnolo Firenzuola.